Giardina steht für:
 Giardina (Messe), eine Gartenmesse in Zürich, siehe Messe (Wirtschaft)
 Giardina (Rose), eine Kletterrosensorte, siehe Rosen

Personen:
 Andrea Giardina (* 1949), italienischer Historiker
 Camillo Giardina (1907–1985), italienischer Politiker
 Giacomo Giardina (1901–1994), italienischer Dichter
 Girolamo Giardina (1943–2006), italienischer Botaniker
 Joseph Giardina (fl. ca. 1958 ff.), US-amerikanischer Dirigent
 Robert Giardina (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler und Stand-up-Komiker
 Roberto Giardina (* 1940), italienischer Journalist und Autor
 Timothy M. Giardina, US-amerikanischer Marineoffizier
 Umberto Giardina (* 1979), italienischer Tischtennisspieler

Orte:
 Giardina (Libyen) (Jardinah), eine Ortschaft im Munizip Bengasi, Libyen

Siehe auch:
 Giardina Gallotti, ein Stadtviertel von Agrigent